Сан-Педру-ду-Сул (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Численность населения — 4 тыс. жителей (посёлок), 19,1 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 348,68 км².

Покровителем посёлка считается Апостол Пётр (; []). Праздник посёлка — 29 июня.

Расположение 
Посёлок расположен в 17 км на северо-запад от адм. центра округа города Визеу.

Муниципалитет граничит:
 на северо-востоке — муниципалитет Каштру-Дайре
 на юго-востоке — муниципалитет Визеу
 на юге — муниципалитеты Возела, Оливейра-де-Фрадеш
 на западе — муниципалитеты Оливейра-де-Фрадеш, Вале-де-Камбра
 на северо-западе — муниципалитет Арока

История 
Посёлок основан в 1836 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Байойнш
 Бордоньюш
 Кандал
 Карвальяйш
 Коваш-ду-Риу
 Фигейреду-де-Алва
 Маньоусе
 Пинделу-душ-Милагреш
 Пинью
 Санта-Круш-да-Трапа
 Серразеш
 Сул
 Сан-Криштован-де-Лафойнш
 Сан-Фелиш
 Сан-Мартинью-даш-Мойташ
 Сан-Педру-ду-Сул
 Валадареш
 Вила-Майор
 Варзеа

См. также 
 Визеу (округ)
 Муниципалитеты округа Визеу
 Районы округа Визеу

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты округа Визеу
Города Португалии